Matériel moteur des CFF : locomotives, locotracteurs et automotrices en service aux Chemins de fer fédéraux suisses (SBB-CFF-FFS).

Liste non exhaustive 

Sur les principes de désignation des différents types de locomotives et de rames automotrices en Suisse, voir la numérotation du matériel moteur des chemins de fer suisses.

1 Les désignations ont changé au cours des années
2 La numérotation a changé au cours des années
3 Numérotation non continue
4 Changements à l’intérieur d’une série
5 Retirés du service, pas encore en service ou défini mais jamais entrés en service
6 Contrairement à la majorité des rames TGV PSE, les rames tricourant n'ont pas été modifiées pour pouvoir rouler à 
7 Aujourd’hui Zentralbahn
8 Classic Rail a vendu quatre de ces locomotives au MThB

Photographies

Références

Bibliographie 
  Hartung, Karlheinz, Kleine Typenkunde Schweizer Triebfahrzeuge, Transpress Verlag
  Hans-Bernhard Schönborn, Schweizer Triebfahrzeuge, 2004, GeraMond Verlag, 
 SBB Dampf Lokomotiven / Locomotives à vapeur CFF, Herausgegeben vom Generalsekretariat SBB, Bern 1976, Neue erweiterte Ausgabe 1997 / Édité par le Secrétariat général CFF, Berne 1976, Nouvelle édition complétée 1997
 SBB Lokomotiven und Triebwagen / Locomotives et automotrices CFF, Herausgegeben vom Generalsekretariat SBB, Bern 1997 / Édité par le Secrétariat général CFF, Berne 1997
 "Locomotives historiques des Chemins de fer fédéraux suisses", Tirage à part du règlement officiel des CFF, avec annexes photographiques, Secrétariat général des CFF, Berne 1997

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel remorqué des CFF
 Voiture CFF
 Matériel roulant ferroviaire
 Transport ferroviaire en Suisse

Liste en rapport avec le chemin de fer